Du Preez oder du Preez ist der Familienname folgender Personen:
 Charlene du Preez (* 1987), südafrikanische Bahnradsportlerin
 Fourie du Preez (* 1982), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Frik du Preez (* 1935), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johan Du Preez (* 1936), simbabwischer Sprinter
 Louis Heyns Du Preez (* 1962), südafrikanischer Herpetologe und Parasitologe
 Max du Preez (* 1951), südafrikanischer Schriftsteller, Journalist und Dokumentarfilmer
 Mignon du Preez (* 1989), südafrikanische Cricketspielerin
 Robert du Preez (* 1963), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Du Prez